Чемпионат Москвы по футболу 1920 (весна) стал ХIV первенством (IV весенним), организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир носил название Кубок КФС - «Коломяги».

Чемпионом в шестой раз стал «Замоскворецкий» КС, в финале в упорной борьбе победивший СК «Замоскворечье» со счетом 3:2.

Организация и проведение турнира 

В весеннем первенстве участвовали 9 клубов (6 представителей класса «А» и 3 класса «Б»).

Они проводили первенство в два этапа: на первом этапе в двух подгруппах (в составе четырех и пяти команд) были проведены круговые турниры, по результатам которых по две лучшие команды выходили в следующий этап, где по кубковой системе (победители групп в полуфиналах встречались с командами, занявшими вторые места в других группах) определили чемпиона.

В турнире были представлены следующие клубы:

 КФ «Сокольники»
 «Замоскворецкий» КС
 СК «Замоскворечье»
 ОЛЛС
 
 «Сокольнический» КЛ
 РГО «Сокол»
 «Физическое воспитание»

Ход турнира

Подгруппа I

Подгруппа II

1/2 финала

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
1920 год в футболе
Спорт в России в 1920 году